Хэберт (; умер в 785) — король Кента в 764—785 годах.

Биография 
Хэберт был сыном Эоппы, отец которого, Ингиальд, был братом Кутреда. Хэберт упоминается как король Кента в грамотах Эгберта II и Оффы Мерсийского. Сохранились также монеты с его изображением. В 779 году он победил настроенного промерсийски Эгберта II. Эгберт бежал в Мерсию, где и умер в 784 году. Так в Кенте стала править Уэссексская династия.

Литература 
 Barbara Yorke. Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England. — Routledge, 2002, ISBN 978-0-415-16639-3.
 Joanna Story. Carolingian connections: Anglo-Saxon England and Carolingian Francia, c. 750—870. — Ashgate, 2003, ISBN 978-0-7546-0124-1.
 Lapidge et al (Hrsg.). The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. — Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 978-0-6312-2492-1.

Ссылки 
 Хеберт, король Кента // Все монархи мира
 Heahberht 5 // Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE)
 Heahberht // Foundation for Medieval Genealogy

Уэссекская династия
Короли Кента VIII века